Grüne Alternative bzw. Grün-Alternative (Liste/Partei) bezeichnet:

 Liste grüner Parteien, verschiedene Wählergemeinschaften und Parteien der grünen Politik
 Grüne Alternative, ein politischer Verein von Mitgliedern und früheren Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen
 Grüne Alternative Freiburg (GAF), eine Wählervereinigung in Freiburg im Breisgau
 Grün-Alternative Liste Hamburg (GAL), Hamburger Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen, siehe Bündnis 90/Die Grünen Hamburg
 Grüne Alternative, 1986–1993 Name der heutigen österreichischen Partei Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE)
 Sozialistisch Grüne Alternative Zug, grüne Partei im Kanton Zug, Schweiz, siehe Alternative – die Grünen Zug

Siehe auch:
 Grüne, Grüne Liste
 Alternative Liste, Sozialistische Alternative